Mentuhotep – imię czterech faraonów starożytnego Egiptu z XI dynastii.

 Mentuhotep I,
 Mentuhotep II,
 Mentuhotep III,
 Mentuhotep IV.

Imię Mentuhotep oznacza "Montu jest rad"